Мерехті́ння:
 нерівне, тремтливе світло;
 яскраві, дрібні плями на якому-небудь тлі;
 дуже швидкий, хаотичний рух у полі зору;
 мерехтіння зір (в астрономії) — випадкові зміни блиску зір, зумовлені турбулентністю атмосфери

Джерела 
 Мерехтіння на СЛОВНИК.net